NBA All-Star Game
 NHL All-Star Game

Zobacz też 
 Mecz Gwiazd